

Geografia

Czechy 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Hýsly

Osoby 
 Angie Hiesl - niemiecka reżyser
 Franz Hiesl - austriacki polityk

Zobacz też 
 Hiesel
 Hisel